

Patronymes 
 Sébastien Paul Guillaume-Louis (1878 - 1957),  professeur de médecine français.

Prénoms 
 Guillaume-Louis d'Anhalt-Köthen, prince d'Anhalt-Köthen de 1650 à sa mort en 1665.
 Guillaume-Louis Bocquillon, dit Wilhem ou Bocquillon-Wilhem (1781 –  1842), compositeur, pédagogue et philanthrope français.
 Guillaume Louis Darthenay (1750 – 1834), administrateur et homme politique français. 
 Guillaume-Louis de Wurtemberg, duc de Wurtemberg de 1674 à sa mort en 1677.
 Guillaume-Louis du Tillet (1730 - 1794), prélat français, dernier évêque d'Orange, et député du clergé aux États généraux de 1789.
 Guillaume Louis Ternaux (1763 - 1833), richissime manufacturier et homme politique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français